Les élections législatives saint-marinaises de 1951 se sont déroulées le .

Résultats 

Bien que les chrétiens-démocrates soient arrivés en tête, la majorité de gauche (communistes et socialistes) est reconduite à nouveau, mais avec une mince majorité d'un seul siège.

Notes et références

Articles connexes 
 Politique à Saint-Marin
 Saint-Marin

Saint-Marin, législatives
1951
1951 à Saint-Marin
Septembre 1951